Авока има више значења:
 Авока (Индијана)
 Авока (Ајова)
 Авока (Њујорк)
 Авока (Арканзас)
 Авока (Висконсин)
 Авока (Минесота)
 Авока (Небраска)
 Авока (Пенсилванија)